Frogtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Frogtown (Illinois)
 Frogtown (Kentucky)
 Frogtown (Maryland)
 Frogtown (Pennsylvania)
 Frogtown (Virginia)
 Frogtown (West Virginia)